Le tournoi de tennis d'Indian Wells est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2007, classée en catégorie Tier I, se dispute du 5 au .

Daniela Hantuchová remporte le simple dames. En finale, elle bat Svetlana Kuznetsova, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lisa Raymond et Samantha Stosur.

Faits marquants 

L'épreuve de simple voit s'imposer Daniela Hantuchová, laquelle n'avait plus remporté le moindre tournoi depuis son succès, ici-même en 2002. En finale, elle dispose en deux sets de Svetlana Kuznetsova.

La favorite et tenante du titre, Maria Sharapova, est éliminée en huitièmes de finale par Vera Zvonareva. À cause de cette contre-performance, elle abandonne sa place de numéro un mondiale au profit de Justine Henin, pourtant absente à Indian Wells.

Comme l'année précédente, Samantha Stosur et Lisa Raymond, têtes de série numéro un, remportent le double dames.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Trente-deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Indian Wells (ATP 2007)
 Tournoi de tennis d'Indian Wells
 Saison 2007 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2007
Indian Wells
Sport en Californie en 2007
Tennis en mars 2007
Tennis aux États-Unis en 2007